Nigg ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Nigg (1818–1889), österreichischer Fotograf 
 Balthasar Nick (Franz Balthasar Nigg; 1678–1749), deutscher Baumeister
 Benno M. Nigg (* 1938), Schweizer Sportwissenschaftler und Biomechaniker
 Clara Nigg (1897–1986), US-amerikanische Bakteriologin und Hochschullehrerin
 Erich Nigg (* 1952), Schweizer Zellbiologe
 Erwin Nigg (* 1954), Schweizer Musiker, Komponist und Politiker

 Heinz Nigg (* 1949), Schweizer Ethnologe, Kulturschaffender und Videoaktivist
 Hermann Nigg (1849–1928), österreichischer Maler
 Joseph Nigg (1782–1863), österreichischer Maler
 Marco Nigg (* 1982), liechtensteinischer Fußballspieler
 Marianne Nigg (1843–1917), österreichische Frauenrechtlerin
 Marina Nigg (* 1984), liechtensteinische Skirennläuferin
 Sepp Nigg (1902–1954), österreichischer Schauspieler
 Serge Nigg (1924–2008), französischer Komponist
 Severin Nigg (* 2001), Schweizer Unihockeyspieler
 Stephan Nigg (* 1982), Schweizer Politiker (GLP)
 Thomas Nigg (* 1983), liechtensteinischer Fußballspieler
 Toni Nigg (1908–2000), Schweizer Zeichenlehrer und Illustrator
 Walter Nigg (1903–1988), Schweizer Theologe
 Wolfgang Nigg (1934–2019), Schweizer Politiker (CVP) 

Nigg steht für:
 Nigg (Highland), Ort in Schottland
 Nigg Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 NIC
 Nick
 Nik, US-amerikanisches Softwareunternehmen
 Najwyższa Izba Kontroli (NIK), staatliches Kontrollorgan in Polen